

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe 
 Dzierzgów – osada w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Milicz
 Dzierzgów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Nieborów 
 Dzierzgów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Radków 
 Dzierzgów – kolonia wsi Sulimierz w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Myślibórz

Zobacz też
 Dzierzgowo, Dzierzgówek